Коллисон () — английская фамилия. Известные носители:

 Коллисон, Даррен (род. 1987) — американский баскетболист.
 Коллисон, Джек (род. 1988) — валлийский футболист.
 Коллисон, Ник (род. 1980) — американский баскетболист.